Reitern  heißen folgende geographische Objekte:

 Reitern (Hofkirchen), Dorf der Gemeinde Hofkirchen im Landkreis Passau, Bayern

 Reitern (Gemeinde Krems in Kärnten), Katastralgemeinde der Gemeinde Krems, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Reitern (Gemeinde Maria Taferl), Katastralgemeinde von Maria Taferl, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reitern (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Gemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reitern (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft der Gemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Reitern (Gemeinde Schönbach), Ort von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Reitern (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reitern (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Liebenau), Ortschaft von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde St. Oswald), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Unterweitersdorf), Ortschaft von Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reitern (Gemeinde Bad Aussee), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch: 
 Reiter
 Reittern